Stuttgart se poate referi la unul din următoarele nume proprii. 

 Stuttgart, oraș în Germania, capitala statului  Baden-Württemberg. 
 Stuttgart (regiune), district administrativ (Regierungsbezirk) în Germania. 
 Regiunea Stuttgart, regiune în jurul orașului Stuttgart din Germania. 
 Stuttgart, Arkansas, oraș din statul american Arkansas, co-sediu al comitatului Arkansas. 
 Stuttgart, Kansas, localitate din statul american Kansas.
 Stuttgart (sol), un anumit tip de sol din Statele Unite ale Americii. 
 VfB Stuttgart, club profesionist de fotbal din orașul Stuttgart din Germania.